Красково — топоним.

Россия 
 Красково — деревня в Каргопольском районе Архангельской области;
 Красково — деревня в Коношском районе Архангельской области;
 Красково — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Красково — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Семёнковское сельское поселение.
 Красково — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Спасское сельское поселение.
 Красково — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Красково — село в Харовском районе Вологодской области.
 Красково — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Красково — деревня в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.
 Красково — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Красково — деревня в Мантуровском районе Костромской области.
 Красково — посёлок городского типа в Люберецком районе Московской области.
 Красково — железнодорожная платформа в Люберецком районе Московской области.
 Городское поселение Красково — муниципальное образование в Люберецком районе Московской области.
 Красково — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Красково — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Красково — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Красково — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Красково — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Красково — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.
 Красково — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Красково — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Красково — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Словакия 
 Красково — деревня в Словакии в районе Римавска Собота.